Krasny (kraj Kamtsjatka) - plaats in de Kraj Kamtsjatka, Rusland
 Krasny Jar (kraj Kamtsjatka) - voormalige plaats in de Kraj Kamtsjatka, Rusland
 Krásny Brod - Slowaakse gemeente in de regio Prešov
 Krasny Cholm - plaats in de Oblast Tver, Rusland
 Krasny (Oblast Smolensk) - plaats in de Oblast Smolensk